Mitlo je naselje u sastavu Općine Marina, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 75 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Mihovila

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Marine